Долгоно́говые  — семейство млекопитающих отряда грызунов.

Два вида долгоногов распространены всюду по большой части южной Африки, а также в Кении, Танзании и Уганде. Окаменелости были найдены на севере Турции. Вместе с семействами Anomaluridae и Zenkerellidae долгоноговые образуют инфраотряд Anomaluromorphi.

Классификация 

 Род Pedetes
 
 
 † 
 † Род 
 † 
 † 
 † 
 † 
 Род † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 Род † 
 † 
 † 
 Род † 
 †

Примечания 

Грызуны
Семейства млекопитающих